Bernhard von Sachsen-Weimar-Eisenach ist der Name folgender Personen:

 Karl Bernhard von Sachsen-Weimar-Eisenach (1792–1862), deutscher Prinz, Reiseschriftsteller und Mathematiker
 Bernhard Heinrich von Sachsen-Weimar-Eisenach (1878–1900), deutscher Prinz